Thomas Whipple ist der Name folgender Personen:

* Thomas Whipple (Kongressabgeordneter) (1787–1835), US-amerikanischer Politiker (New Hampshire)
 Thomas Whipple (Vizegouverneur) (1787–1859), US-amerikanischer Politiker (Rhode Island)